est la formule brute de plusieurs isomères.

 Terpénoïde
 carvone, numéro CAS 
 (R)(–)-carvone, numéro CAS 
 (S)(+)-carvone, numéro CAS 
 menthofurane, numéro CAS 
 (R) menthofurane, numéro CAS 
 (S) menthofurane, numéro CAS 
 carvacrol, numéro CAS 
 périllaldéhyde, numéro CAS 
 safranal, numéro CAS 
 thymol, numéro CAS